Кокчунак — аул в Акбулакском районе Оренбургской области. Входит в состав Советского сельсовета.

География 
Аул расположен недалеко от районного центра — Акбулака.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Акбулакского района